La saison 2019-2020 est la  édition du championnat d'Allemagne de football. Elle oppose les dix-huit meilleurs clubs d'Allemagne en une série de trente-quatre journées.

Le Bayern Munich défend son titre face à  équipes dont des promus de deuxième division.

Six places qualificatives pour les compétitions européennes seront attribuées par le biais du championnat ( directes en Ligue des champions, 2 place directe en Ligue Europa et 1 au troisième tour de qualification). Une autre place qualificative pour la Ligue Europa sera garantie au vainqueur de la DFB Pokal. Les 2 derniers du championnat sont relégués en deuxième division, le 16e dispute les barrages contre le 3e de la deuxième division.

Le 13 mars, la Bundesliga est suspendue par la DFB et tous les matchs sont reportés à une date ultérieure, en raison de la pandémie de coronavirus en Allemagne. La reprise de la compétition est programmée au 16 mai, à huis-clos, selon l'annonce faite, le 6 mai, par la Chancelière allemande, Angela Merkel.

Participants 

Légende des couleurs

Changements d'entraîneur

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis de nombre de buts marqués, puis des points en confrontations directes, puis de la différence de buts en confrontations directes et enfin du nombre de point de Fair-Play.

Leader par journée

Dernier par journée

Matchs

Évolution du classement

Barrages 
À la fin de la saison, le  de Bundesliga affronte le troisième de 2. Bundesliga pour une double confrontation aller/retour, le vainqueur étant promu en Bundesliga et le perdant relégué en 2. Bundesliga.

Statistiques

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Meilleurs buteurs 

Mise à jour au

Meilleurs passeurs

Scorerliste 
Points de buteur : comptez à la fois les buts marqués et les passes d'un joueur. S'il y a le même nombre de points, les joueurs sont classés en premier par le nombre de buts marqués.

Meilleurs gardiens

Domicile et extérieur

Affluence 
Le tableau d'audience montre les matchs à domicile que vous visitez. La commande est triée en fonction de l'audience.

Récompenses mensuelles

Récompenses annuelles 
 Player of the year :  Robert Lewandowski (Bayern Munich)
 Rookie of the year :  Alphonso Davies (Bayern Munich)

Autres statistique

Parcours en coupes d'Europe 
Le parcours des clubs allemands en coupes d'Europe est important puisqu'il détermine le coefficient UEFA, et donc le nombre de clubs allemands présents en coupes d'Europe les années suivantes.

Parcours européen des clubs

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat d'Allemagne de football
 Championnat d'Allemagne de football D2 2019-2020
 Coupe d'Allemagne de football 2019-2020
 Ligue des champions de l'UEFA 2019-2020
 Ligue Europa 2019-2020

Lien externe 
 Site officiel de la Bundesliga

2019-2020
Allemagne M1
Championnat M1
Football M1
Compétition de football reportée en raison de la pandémie de Covid-19